

Division territoriale

 Bro Waroch : Royaume breton créé au

Roi du Bro Waroch 

 Waroch , (mort vers 550), pseudo-roi d'un royaume situé dans le sud de l'Armorique (Bro Waroch).
 Waroch (mort vers 594), souverain breton d'un royaume situé dans le sud de l'Armorique (Bro Waroch).